

События

Римская империя 
 Консулы Кан Юний Нигер и Гай Помпоний Камерин.
 Смерть Элия Вера. Адриан усыновил Антония Пия и сделал его своим сотоварищем в проконсульской и трибунской власти. Антонин усыновил Луция Вера, сына Элия Вера, и Марка Аврелия (Марка Анния Вера, племянника жены Антонина).
 138—161 — Император Рима Антонин Пий, Тит Аврелий Фульвий Бойоний (86, 19.9-161, 7.3).
 138 (145) — Антонин расстроил помолвку Марка Аврелия с Цейонией, дочерью Луция Цейония Коммода, и женил его на своей дочери Фаустине.

Родились 
 Чжи-ди (Хань) — девятый император китайской империи Восточная Хань.
 138, ок. — Марк Уммидий Квадрат Анниан (ум. 182), древнеримский политик, ординарный консул 167.

Скончались 
 1 января — Луций Элий Цезарь — государственный и военный деятель Римской империи, возможный наследник Адриана с 136 года.
 10 июля — Публий Элий Адриан — римский император.
  — святой христианской церкви, мученик
 Оливия из Брешии — святая мученица христианской церкви.
 Перегрин из Терни — епископ Терни,основатель первого собора в Терни,святой христианской церкви.
 Симфороза из Тиволи — святая мученица христианской церкви.
 Эпиктет — древнегреческий философ

Галерея

Примечания

См. также